Pianoconcert (linkerhand), een pianoconcert uitgevoerd met slechts één hand
 Pianoconcert voor de linkerhand (Ravel), een concert voor piano en orkest in één deel
 Pianoconcert voor de linkerhand (Korngold), een compositie van Erich Korngold geschreven op verzoek van de pianist Paul Wittgenstein, die in de Eerste Wereldoorlog zijn rechterarm verloren had